La pelle del leone (The Lion's Skin) – romanzo di Rafael Sabatini del 1911
 Le eroiche gesta di Paperino (Lion Around) – film del 1950 diretto da Jack Hannah, distribuito anche con il titolo La pelle del leone